Dragus ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Dragus (* 1975), rumänischer Geiger
 Denis Drăguș (* 1999), rumänischer Fußballspieler
 Maria Dragus (* 1994), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Paraschiva Dragus (* 2001), deutsche Filmschauspielerin